Эстонский алфавит () — алфавит, использующийся для записи эстонского языка. Эстонский алфавит создавался на основе немецкого алфавита. В начале XX века буква W заменена буквой V и введены Š и Ž.

Эстонский алфавит использует стандартные буквы латиницы, с добавлением диакритических знаков.

Буквы f, š, z, ž используются только в заимствованиях (fotograaf, želee, šokolaad) и в иностранных именах и названиях (в том числе при записи русских имён и фамилий). Буквы c, q, w, x, y используются только в иностранных именах и названиях (например, New York).

Расширенная версия эстонского алфавита, включающая буквы основной латиницы для иностранных имён и названий: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Šš, Zz, Žž, Tt, Uu, Vv, Ww, Õõ, Ää, Öö, Üü, Xx, Yy.

Звучание букв

Интересные факты 
 Букву Õ ввёл в эстонский алфавит языковед Отто Вильгельм Мазинг.

См. также 
 Эстонско-русская практическая транскрипция

Ссылки 
 Eesti Instituut - Alphabet, Orthography, Pronunciation 
 Typo.cz Information on Central European typography and typesetting

Алфавиты на основе латинского
Письменности финно-угорских народов